De olympiska tävlingarna 2004 i tyngdlyftning avgjordes mellan den 14 och den 25 augusti 2004 i Aten i Grekland. 249 deltagare tävlade i de femton grenarna.

Medaljsammanfattning 

Damer

Herrar

Medaljtabell

Referenser